Али́пий или старая форма: Али́мпий ( — беспечальный от  — приставка со значением отсутствия, соответствует в русском «не-», «без-» +  — скорбь, печаль, горе; Алипиус; ) — мужское имя греческого происхождения.

Женский вариант имени — Алипия.

Известные носители 
 Алипий — епископ Византийский (166—169)
 Алипий (IV век) — византийский теоретик музыки; в его труде дано единственное дошедшее до нас полное описание греческой музыкальной нотации.

  (IV век) — древнеримский географ, интимный друг императора Юлиана Апостата.
  (IV век) — епископ нумидийского города Тагаста; святой.
 Алипий Печерский (?—1114) — преподобный, киевский мозаичист, иконописец и ювелир конца XI века.
 Алипий Столпник (ум. VII век) — христианский святой.

 Алипий (Воронов) (1914—1975) — архимандрит, настоятель Псково-Печерского монастыря, коллекционер и меценат.
 Алимпий (Галик) (1685—1763) — украинский живописец и гравёр, иеромонах, руководитель иконописной мастерской Киево-Печерской лавры.
 Алипий (Гаманович) (1926—2019) — епископ Русской зарубежной церкви, архиепископ Чикагский и Средне-Американский.
 Алимпий (Гусев) (1929—2003) — епископ Русской православной старообрядческой церкви, её предстоятель с титулом митрополит (с 1986 по 1988 — архиепископ) Московский и всея Руси (1986—2003).
 Алипий (Кастальский) (род. 1952) — архимандрит Русской православной церкви, насельник Троице-Сергиевой лавры.
 Алипий (Козолий) (1971—2021) — епископ Украинской православной церкви Московского патриархата.
 Алипий (Константинов) (1851—1901) — российский иконописец и священнослужитель.
 Алимпий (Кузьмин) (1827—1899) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию), епископ Тульчинский.
 Алимпий (Милорадов) (XIX век) — святой Русской православной старообрядческой церкви.
 Алипий (Погребняк) (1945—2021) — архиерей Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Алипий (Попов) (1864—1912) — епископ Русской православной церкви, епископ Старицкий.
 Алипий (Хотовицкий) (1901—1977) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Винницкий и Брацлавский.

Примечания 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки